Хамзићи могу бити:

 Хамзићи (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Хамзићи (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хамзићи (Читлук), насељено мјесто у општини Читлук, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ